Граково — название населённых пунктов на Украине:

 Граково — село в Двуречанском районе Харьковской области.
 Граково — село в Чугуевском районе Харьковской области.